Bataclan (Barcelona), music-hall desaparegut de Barcelona
 Bataclan (París), sala d'espectacles de París
 Ba-ta-clan, una opereta de Jacques Offenbach